Con il termine Stephansplatz ci si può riferire a:

Stephansplatz — zona della città di Amburgo, in Germania
Stephansplatz — stazione della metropolitana di Amburgo
Stephansplatz — zona della città di Vienna, in Austria
Stephansplatz — stazione della metropolitana di Vienna